Восходящая звезда (Вавилон-5) (Rising Star) — эпизод четвёртого сезона научно-фантастического сериала «Вавилон-5». 
 Восходящая звезда (премия BAFTA)
 Восходящая звезда — пещера в ЮАР
 Восходящая звезда — награда, присуждаемая в интернет-проекте LiveLib.ru